«Всегда» или «Только ты» () — мелодрама, повествующая о любви боксёра и слепой девушки. Премьера фильма в Южной Корее состоялась 20 октября 2011 года, на Тайване — в 2012 году в 15 кинотеатрах. Во время онлайн-продажи билетов 2000 мест в кинотеатр на открытом воздухе были раскуплены за рекордные семь секунд. Показ фильма открыл в 2011 году Международный кинофестиваль в Пусане.

Сюжет 
Это современная южнокорейская история любви бывшего боксёра Чан Чхоль Мин (Со Джи Соп) и слепой девушки Ха Джон Хва (Хан Хё Джу). Случайная встреча свела двух разных людей, и вскоре их сердца наполнились бескорыстным чувством. Ради любимого человека сделаешь всё что угодно, особенно если ты — причина его физических лишений.

Роли исполняли 
 Со Джи Соп — Чан Чхоль Мин
 Хан Хё Джу — Ха Джон Хва
 Yun Jong-Hwa — Мин Дэ Сик
 Kang Shin-Il — Цой (менеджер клуба по боксу)
 Park Cheol-Min
 Jo Sung-Ha — начальниц отдела Чхве
 Jin Goo — владелец магазина гончарных изделий
 Oh Gwang-Rok — Park Chang-Soo (man wanted by loan sharks)
 Kim Jeong-Hak — лидер команды Ma
 Kim Mi-Kyung — сестра Joanna
 Wie Seung-Bae
 Jung Jae-Jin — старик
 Min Kyeong-Jin — дворник
 Yum Hye-Ran — владелец салона красоты
 Ahn Se-Ho — брокер
 Choi Gyo-Sik — агент по недвижимости

Перевод 
Перевод на русский язык существует только в виде одноголосного любительского или в виде субтитров. Существует несколько переводов, которые осуществлены любителями корейского кинематографа под следующими никами
 перевод atherain, редактор valent; из группы энтузиастов-переводчиков Samiogo Subbing Squad
 перевод Récitant, субтитры Svartkatt и Récitant

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110925201135/http://www.2011onlyu.co.kr/ 
 Always at HanCinema
 
 Always Taiwan Official Website

Примечания 

Фильмы Республики Корея 2011 года
Фильмы-мелодрамы Республики Корея
Незавершённые статьи о фильмах